krytyk – osoba zajmująca się oceną dzieł artystycznych i literackich (rodzaj zawodu, np. krytyk literacki, muzyczny, teatralny, filmowy) 
 krytyk (rzut krytyczny) – w grach fabularnych, określony wynik rzutu kośćmi
 krytyk wewnętrzny – pojęcie z zakresu psychologii osobowości

Zobacz też 

 krytyka